Das Akronym UTI steht für:
 Uniform Type Identifier, eindeutige Kennung für Objekte in Apple-Software
 Unique Transaction Identifier (auch Unique Swap Identifier), global eindeutige Kennung für Transaktionen im Finanzmarkt
 Oʻzbekiston Temir Yoʻllari, die staatliche Bahngesellschaft von Usbekistan
 Unité de transport intermodal, Kombinierter Transportbehälter (für Schiene und Straße), siehe Intermodal Transport Unit (ITU)

Uti ist der Familienname von:
 Sunday Uti (* 1962), nigerianischer Sprinter

Siehe auch:

Uti